

Stad in Italië
Tivoli (Italië), een stad in de Italiaanse provincie Rome

Vernoemd

Theaters/popzalen
Teatre Tivoli, een schouwburg in Barcelona
Tivoli (poppodium), een voormalige concertzaal en discotheek in Utrecht
Tivolicomplex, gebouwencomplex met concertzaal in Utrecht
TivoliVredenburg, een muziekgebouw aan het Vredenburg waar het poppodium Tivoli en het Muziekcentrum Vredenburg in opgegaan zijn in 2014
Tivoli Schouwburg, een voormalig schouwburg in Rotterdam waar de eerste vaste bioscoop van Nederland introk
Tivoli Kruisstraat, een voormalig concertgebouw in Utrecht
Tivoli Lepelenburg, een voormalig concertgebouw in Utrecht, opvolger van Kruisstraat
Koninklijk Theater Tuschinski, een theater in Amsterdam, nu in gebruik als bioscoop; tijdens de Tweede Wereldoorlog was het theater door Duitse bezetters hernoemd tot 'Tivoli'

(Attractie)parken
Tivoli (Kopenhagen), een attractiepark in Kopenhagen
Tivoli Friheden, een attractiepark in Århus, Denemarken
Park Tivoli (Berg en Dal), een amusementspark in Berg en Dal 
Park Tivoli (Ljubljana), het grootste park in de stad Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië
Park Tivoli (Utrecht), voormalig park in Utrecht
Tivoli (Parijs), de voormalige tuinen van Tivoli in Parijs, thans Station Paris Saint-Lazare
Tivoli (Mechelen), een park met kasteel in Mechelen
Attractie
Tivoli (achtbaan), een vaakverkocht achtbaanmodel van fabrikant Zierer dat in veel attractieparken terug te vinden is

Wijken/buurtschappen
Tivoli (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
Tivoli (Meuse), een buurtschap in de Franse gemeente Montmédy
Tivoli (Brussel), een wijk in Laken (Brussel)

Voetbalstadions
Tivoli (Aken), het voetbalstadion van Alemannia Aachen
Tivoli Neu, het voetbalstadion van FC Wacker Tirol in Innsbruck
Stade Communal du Tivoli, een multifunctioneel sportstadion gelegen in La Louvière, België

Ziekenhuizen
CHU (Centre Hospitalier Universitaire) Tivoli in La Louvière, België

Software
Tivoli (platform), een systeemmanagementplatform ontwikkeld door IBM